Pfauter ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Pfauter (1905–1993), deutscher Kulturdezernent
 Robert Hermann Pfauter (1854–1914), deutscher Maschinenerfinder und -fabrikant